

Persone 
 Nicolae Păun – politico rumeno
 Nicolae Păun – calciatore rumeno